Александр Смит ( или  ): Смит, Александр (1765—1830) — американский генерал.
 Смит, Александр (1829—1867) — шотландский поэт, эссеист.
 Смит, Александр (род. 1988) — британский легкоатлет, метатель молота.
 Смит, Александр Хэнчетт (1904—1986) — американский миколог.